Махеш Бгупаті і Макс Мирний були чинними чемпіонами. Вони обидва взяли участь, але в парі з іншими партнерами. 

Бгупаті і Леандер Паес виграли титул, у фіналі перемігши пару Мирний і Йонас Бйоркман з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Всі сіяні тенісисти виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) doubles draw 

Canada Masters, парний розряд